Sapu steht für:

 Sapu (Berg), Berg in Osttimor
 Sapu (Gambia), gambischer Ort
 Sapu Island, Insel in Gambia